Barania Kopa (słow. Barania kopa) – szczyt w Baraniej Grani w Tatrach Wysokich na Słowacji
 Barania Kopa – wzniesienie w Górach Opawskich w Polsce koło Krnowa; patrz Bliszczyce

Zobacz też 
 Barania Góra